Justus von Liebig – chimico tedesco
 Liebig's Extract of Meat Company – azienda britannica produttrice di estratto di carne e dado da brodo
 Figurine Liebig – serie di figurine pubblicate dall'azienda Liebig dal 1872 al 1974
 Medaglia Liebig – premio annuale assegnato dalla Società Chimica Tedesca
 Legge di Liebig – principio di agronomia sviluppato da Carl Sprengel nel 1828 e reso popolare in seguito da Justus von Liebig
 Refrigerante di Liebig – in chimica, un'apparecchiatura usata in laboratorio per eseguire la distillazione
 69286 von Liebig – asteroide della fascia principale